Éwanjé-Épée est le nom de

 Maryse Éwanjé-Épée (née 1964), sauteuse en hauteur ;
 Monique Éwanjé-Épée (née 1967), coureuse de 100 mètres haies.